Pěnčín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Pěnčín, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
 Pěnčín, comune del distretto di Liberec, nella regione di Liberec
 Pěnčín, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc